Maria Anna de Baviera (arxiduquessa d'Àustria) (1551 - 1608)
 Maria Anna de Baviera (emperadriu romanogermànica) (1574 - 1616)
 Maria Anna de Baviera (delfina de França) (1660 - 1690)
 Maria Anna de Baviera (marcgravina de Baden-Baden), filla de Carles VII del Sacre Imperi Romanogermànic.
 Maria Anna de Baviera (reina de Saxònia) (1805 - 1877)
 Maria Anna de Baviera (duquessa de Baviera)